216-я истребительная авиационная дивизия (216-я иад) — авиационное соединение Вооружённых сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

История наименований 

 ВВС 37-й армии
 216-я истребительная авиационная дивизия
 216-я смешанная авиационная дивизия
 9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 9-я гвардейская Мариупольская истребительная авиационная дивизия
 9-я гвардейская Мариупольская ордена Богдана Хмельницкого II степени истребительная авиационная дивизия
 9-я гвардейская Мариупольская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого II степени истребительная авиационная дивизия
 9-я гвардейская Мариупольская ордена Ленина Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого II степени истребительная авиационная дивизия
 9-я гвардейская Мариупольско-Берлинская ордена Ленина Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого истребительная авиационная дивизия
 237-я гвардейская Мариупольско-Берлинская ордена Ленина Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого истребительная авиационная дивизия
 237-я гвардейская Мариупольско-Берлинская ордена Ленина Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого истребительная авиационная дивизия ВВС Балтийского флота
 Полевая почта 21221.

История и боевой путь дивизии 
216-я истребительная авиационная дивизия сформирована 24 мая 1942 года на основании Приказа НКО СССР.

После сформирования дивизия была включена в 4-ю воздушную армию Южного фронта. В мае—июле 1942 года во взаимодействии с другими истребительными авиационными соединениями прикрывала войска фронта от ударов немецко-фашистской авиации и выполняла задачи по воздушной разведке. За это время её лётчики произвели свыше 2 тысяч самолёто-вылетов и сбили в воздушных боях 95 самолётов противника.

Особенно ожесточённые бои с немецко-фашистской авиацией дивизия вела в июле в ходе Донбасской оборонительной операции.

В августе—октябре 1942 года дивизия участвовала в боевых действиях на Кубани и Северном Кавказе, прикрывая войска 37-й и 9-й армий Северной группы войск Закавказского фронта. Высокое боевое мастерство показали лётчики дивизии в Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной операции: они сбили 140 самолётов противника.

В ходе Битвы за Кавказ в состав дивизии включались штурмовые и бомбардировочные полки. В период с 12 июля по 28 августа в состав дивизии входил 103-й штурмовой авиаполк. За столь короткий период пребывания в дивизии полк выполнил 264 боевых вылетов, уничтожил и повредил 260 танков, 744 авто и бронемашин, 37 бензозаправщиков, 8 мостов и переправ, 2 речных судна, 3 склада с боеприпасами, 1 полевое и 42 зенитных орудия, до 2500 солдат и офицеров.

216-я истребительная авиационная дивизия 13 декабря 1942 года была преобразована в 216-ю смешанную авиационную дивизию.

В составе действующей армии дивизия находилась с 24 мая 1942 года по 13 декабря 1942 года.

Командиры дивизии

В составе объединений

Состав дивизии

Участие в сражениях и битвах 

 Харьковская операция — с 24 мая 1942 года по 29 мая 1942 года.
 Воронежско-Ворошиловградская операция — с 28 июня 1942 года по 24 июля 1942 года.
 Донбасская операция — с 7 июля 1942 года по 24 июля 1942 года.
 Северо-Кавказская наступательная операция — с 25 июля 1942 года по 13 декабря 1942 года.
 Армавиро-Майкопская операция — с 6 августа 1942 года по 17 августа 1942 года.
 Моздок-Малгобекская операция — с 1 сентября 1942 года по 28 сентября 1942 года.
 Нальчикско-Орджоникидзевская операция — с 25 октября 1942 года по 12 ноября 1942 года.

Отличившиеся воины дивизии 
  Максименко Василий Иванович, старший лейтенант, командир эскадрильи 88-го истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта, 23 ноября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 741.
  Колесник Василий Артёмович, капитан, командир эскадрильи 88-го истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 августа 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1150.
  Лавицкий Николай Ефимович, лейтенант, командир звена 45-го истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Пилипенко Иван Маркович, командир эскадрильи 40-го истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта, капитан, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
  Середа Пётр Сельверстович, капитан, командир эскадрильи 88-го истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 23 ноября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 821.
  Фигичев Валентин Алексеевич, капитан, командир эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 23 ноября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 822.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 Боевая характеристика на 103-й шап.

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Участники Харьковских операций
Участники битвы за Кавказ